Masferrer es un apellido que puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican seguidamente:

Personas 
 Alberto Masferrer (1868-1932), también conocido como Vicente Alberto Masferrer Mónico, maestro, profesor, filósofo, periodista, ensayista, poeta, y político salvadoreño.
 Joaquín Burset Masferrer (1881-1967), también conocido como Joaquín Agustín Burset Masferrer, hombre polifacético de la primera mitad del siglo XX, que incursionó en las artes musicales, el periodismo, la política, y el teatro lírico.
 Joaquim Masferrer (1971-), también conocido como Joaquim Masferrer i Cabra y como Quim Masferrer, actor y director de teatro, guionista, presentador de televisión, y monologuista español.
 Juan Masferrer (1940-2017), también conocido como Juan Masferrer Pellizzari, político chileno.
 Narciso Masferrer (1867-1941), también conocido como Narciso Masferrer Sala, pionero del deporte y del periodismo deportivo español.
 Rolando Masferrer (1918-1975), también conocido como Rolando Masferrer Rojas, político, abogado, periodista, congresista, propietario de diarios, empresario, y terrorista cubano.